Хьюмс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хьюмс, Мэри-Маргарет (род. 1954) — американская телевизионная актриса.
 Хьюмс, Рошель (ранее фамилия была Уайзман; род. 1989) — британская певица, автор песен, композитор, актриса и танцовщица.